Сезон 1984 — 41-й сезон «Крыльев Советов», в том числе 4-й сезон в третьем по значимости дивизионе СССР.

Статистика сезона 
Главные статистические показатели сезона
 85 голов в чемпионате за сезон — это новый рекорд команды.
 16 октября дома была одержана самая крупная победа команды во всех чемпионатах — 10:0 над владимирским «Торпедо».
 27 сентября Виктор Развеев забил 1500-й гол команды во всех чемпионатах (в ворота «Уралмаша»).

Чемпионат СССР 

турнирная таблица

матчи

турнирная таблица

матчи

Кубок СССР

Чемпионат РСФСР 
турнирная таблица

матчи

Кубок РСФСР

Товарищеские матчи

Игры и голы 

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Игроки покинувшие команду:

|-
|}

Примечания 

1984
Крылья Советов